Баялиев — башкирская и казахская фамилия. Известные носители:

 Баялиев, Данияр Бакытбекулы (род. 1993) — казахстанский футболист.
 Баялиев, Карим Байелович (род. 1927) — казахский писатель.
 Баялиев, Уланбек Токтотемирович (род. 1927) — российский актёр и режиссёр.